C13H9N – formula molecolare dell'acridina
C13H9N – formula molecolare della fenantridina

Formule molecolari